Името Добревци носят три български села:

 Добревци, област Велико Търново
 Добревци, област Габрово
 Добревци, област Ловеч

 Вижте също
 Добрейци, село в Република Македония